Канай:
 
 Канай — последний правитель (бий) Ногайской Орды.

Казахстан 
 Канай — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Канай — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.

Река 
 Канай — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.